Hollands Grand Prix er et Formel 1-løb som bliver kørt på Circuit Zandvoort i Zandvoort, Holland.

Grand prixet blev for første gang del af Formel 1-mesterskabet i 1952, og var med få år som undtagelse, del af mesterskabet frem til 1985 sæsonen, hvorefter det blev fjernet fra kalenderen. Grand prixet vendte tilbage efter 36 år, da det blev tilføjet som del af Formel 1 kalenderen for 2021 sæsonen.

Vindere af Hollands Grand Prix

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Chicane F1 – Dutch GP